Hotter than Hell (Dua Lipa) - single van de zangeres Dua Lipa
 Hotter than Hell Tour (Dua Lipa) - concerttour van Dua Lipa

 Hotter Than Hell (Kiss) - album van Kiss
 Hotter Than Hell (single van Kiss) - single van bovenstaand album
 Hotter Than Hell Tour (Kiss) - concerttour van Kiss